Неименуемое — многозначность:
 «Неименуемое» — фильм ужасов режиссёра Жана-Поля Уэллетта.
 «Неименуемое» — рассказ американского писателя Г. Ф. Лавкрафта.